В одиночному розряді тенісного турніру Tasmanian International 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Кім Клейстерс здобула титул, у фіналі перемігши Чанду Рубін 2-6, 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Емі Фрейзер (півфінал)
  Руксандра Драгомір (1-ше коло)
  Патті Шнідер (2-ге коло)
  Чанда Рубін (фінал)

 Наталі Деші (1-ше коло)
 Генрієта Надьова (1-ше коло)
 Сільвія Плішке (2-ге коло)
 Сара Пітковскі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Hobart International